Savez za narodni pokret
Uridin monofosfat